In Germania:
 Ensdorf – un comune del circondario di Saarlouis in Saarland
 Ensdorf – un comune del circondario di Amberg-Sulzbach in Baviera